Юратиран () — род хищных тероподовых динозавров из семейства Stokesosauridae, живших в конце юрского периода на территории современной Англии. Включает единственный типовой вид — Juratyrant langhami.

Описание 

Вид известен по одному образцу, голотипу OUMNH J.3311, состоящего из «части скелета, представленной полным тазом», а также частично полной ногой, шеей, спиной, и хвостовыми позвонками.

История изучения 
Голотип был обнаружен в 1984 году в графстве Дорсет. Образец был упомянут в нескольких работах, но не был официально описан до 2008 года. Вид был назван в честь коммерческого коллекционера ископаемых Питера Лэнхэма (Langham), который нашёл образец. Образец был обнаружен в слоях глины титонского яруса, последнего яруса юрского периода, и принадлежал к зоне Pectinatites гребенчатых аммонитов, указывая, что возраст окаменелостей лежит в диапазоне 149,3—149,0 млн лет.

Роджер Бенсон в 2008 году первоначально описал вид как Stokesosaurus langhami. Однако, поздние исследования показали, что он не является близким родственником Stokesosaurus clevelandi, типового вида рода Stokesosaurus. По этой причине Бенсоном и Стивен Брусэйт в 2013 году выделили его в собственный род Juratyrant.

Большинство современных исследований помещают род в состав семейства Stokesosauridae, хотя анализ Loewen et al., 2013 восстановил его в качестве представителя процератозаврид.

Ниже представлена кладограмма по Delcourt & Grillo, 2019:

Классификация 2019 года:

Примечания 

Тираннозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2008 году